Batalha de Arras (1914)
 Batalha de Arras (1917) 

Desambiguações de guerras e batalhas